d’Avalos d’Aquino d’Aragona ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Fernando d’Avalos d’Aquino d’Aragona (1530–1571), Gouverneur im Herzogtum Mailand und Vizekönig von Sizilien 
 Alfonso Felice d’Avalos d’Aquino d’Aragona (1564–1593), italienischer Adeliger
 Alfonso d’Avalos d’Aquino d’Aragona (1502–1546), Feldherr, Herr von Ischia und Procida, Kaiserlicher Gouverneur von Mailand und Generalkapitän in Italien